Cleistophoma är ett släkte av svampar. Cleistophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cleistophoma